Egitto – Stato moderno dell'Africa del Nord
 Egitto – figura della mitologia greca
 Egitto – personaggio biblico figlio di Cam
 Egitto – provincia romana istituita nel 30 a.C. dall'imperatore Augusto
 Egitto – la diocesi romana
 Egitto – incrociatore italiano
 Antico Egitto – civiltà sviluppatasi dal 3300 a.C. fino al 343 a.C.
 Egitto greco dopo la conquista di Alessandro il Grande del 332 a.C.
 Regno d'Egitto – nazione africana nata nel 1922 e scomparsa nel 1953